Vidas al límite puede referirse a:

Vidas al límite,  título que tuvo en Argentina la película  Bringing Out the Dead estrenada en el año 1999 y dirigida por Martin Scorsese.
Vidas al límite,  título que tuvo en España la película Total Eclipse estrenada en el año 1995 y dirigida por  Agnieszka Holland.
Vidas al límite, programa trasmitido por TV Azteca en México.